Монтіньї́-су-Марль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на північний схід від Парижа, 110 км на схід від Ам'єна, 24 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Монтіньї-су-Марль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтіньї-су-Марль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена